Конституція СРСР

 Конституція СРСР 1924 року. Затверджена 31 січня 1924.
 Конституція СРСР 1936 року («Сталінська»). Затверджена 5 грудня 1936.
 Конституція СРСР 1977 року.

Посилання 

 Текст Конституции СССР 1924 г., редакции и текст учебного пособия «Чистяков О. И. Конституция СССР 1924 года. Учебное пособие. М.: ИКД „Зерцало-М“, 2004» 
 Редакции Конституции СССР 1936 г., Законы об изменениях и дополнениях Конституции 
 Лукьянов А. И. «Хронологический перечень мероприятий, связанных с разработкой и принятием Конституции СССР 1977 г», Закон СССР от 7 октября 1977 г. N 6367-IX «О порядке введения в действие Конституции (Основного Закона) СССР», редакции Конституции СССР 1977 г. , законы об изменениях и дополнениях Конституции 
Радянські конституції